een getuige die iets met eigen ogen gezien heeft
 De ooggetuige, een hoorspel uit 1964 op de BBC
 Ooggetuige (RTL 4), een televisieprogramma op RTL 4